Christa Riffel, née en 1998, est une coureuse cycliste allemande.
 Rena Riffel, née en 1969, est une actrice, chanteuse, danseuse, modèle, écrivain, productrice et réalisatrice américaine.